TUC kan syfta på:

 Trades Union Congress
 Tuc (kex), produktnamn på salta kex
 TUC - Time of useful consciousness